Manhunter steht für:

 Manhunter (Adventurereihe), Adventurespielereihe von Sierra Entertainment
 Manhunter – Roter Drache, auch Blutmond, US-amerikanischer Thriller von Michael Mann (1986)

 Martian Manhunter, Comicfigur von DC Comics

Siehe auch:
 Man the Hunter (Kongress 1966)
 Manhunt (Begriffsklärung)